Сохонди́нский госуда́рственный приро́дный биосфе́рный запове́дник  организован 11 декабря 1973 года. Сохондинский заповедник получил статус биосферного в 1985 году. Заповедник расположен в южном Забайкалье. Заповедник занимает наиболее возвышенную часть Хэнтей-Чикойского нагорья с гольцовым массивом Сохондо. Горный массив Сохондо протянулся по периферии Хэнтей-Чикойского нагорья с юго-запада на северо-восток почти на 20 км при ширине до 14 км. Голец имеет две вершины — Большой Сохондо высотой 2505 м н. у. м. и Малый (2404 м), перевал между ними расположен на высоте 2000 м. Голец Сохондо представляет собой древний вулкан. В заповеднике множество озёр преимущественно ледникового происхождения. Общая площадь 210988 га. Охранная зона заповедника 36 060 га.

Климат 
Климат отличается резкой континентальностью. Характерна сухая и малоснежная зима. Продолжительность устойчивого снежного покрова – 130–145 дней.

Флора и фауна 
Выявлено 923 вида сосудистых растений, установлено обитание 67 видов млекопитающих, около 250 видов птиц, 3 видов амфибий, 4 видов рептилий, а в горных реках и озёрах — 8 видов рыб.
Зарегистрировано также свыше 1200 видов насекомых, из них 1107 видов чешуекрылых или бабочек. Животные, характерные для заповедника: соболь, бурый медведь, изюбрь, сибирская косуля, лось, кабан, кабарга, каменный глухарь, белая куропатка, рябчик, тетерев, бородатая куропатка, горный конёк, альпийская завирушка и другие. Среди эндемиков, обнаруженные на западных степных склонах Сохондо коллемболы Sibiracanthella sohondo.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Сохондинского государственного природного биосферного заповедника
 Сохондинский биосферный заповедник на сайте «ООПТ России»
 Сохондинский заповедник на лихенологическом сайте

Заповедники России
Охраняемые природные территории Забайкальского края
Биосферные резерваты России